Ванесса Бослак (; ) — французская прыгунья с шестом, серебряный призёр чемпионата мира в помещении 2012 года, участница четырёх летних Олимпийских игр (2004, 2008, 2012, 2016). Семикратная чемпионка Франции (2001, 2003—2005, 2007, 2012, 2014). Десятикратная чемпионка Франции в помещении (1999, 2001, 2003—2008, 2012, 2016).

Биография и карьера 
Дебютировала на международной арене в 1998 году на чемпионате мира среди юниоров в Анси, где заняла 6 место. В 2005 году выиграла Средиземноморские игры в Альмерии. Наивысшим достижением в карьере является второе место на чемпионата мира в помещении 2012 года.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 

Легкоатлеты Франции
Прыгуны с шестом Франции
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы Франции по лёгкой атлетике